Margarita Clementina de Austria (en alemán: Margarethe Klementine von Österreich; en húngaro: Habsburg-Toscanai Margit Klementina; Alcsút, 6 de julio de 1870-Regensburg, 2 de mayo de 1955) fue una noble austrohúngara, miembro de la línea húngara de la Casa de Habsburgo-Lorena y archiduquesa de Austria por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Alberto I de Thurn y Taxis, Margarita Clementina se convirtió en miembro de la Casa de Thurn y Taxis.

Primeros años 
Margarita Clementina era la tercera hija del archiduque José Carlos de Austria y de su esposa, la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha. A través de su padre, José Carlos, Margarita Clementina era una bisnieta del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. A través de su madre, era bisnieta de Luis Felipe de Orleans, rey de los franceses.

Su educación y la de sus hermanos estuvo dirigida por María Holdházy y su hermano, János. Recibió una esmerada educación en el castillo de Alcsút y también mostró un gran interés por el arte. Jókai escribió en este artículo sobre la joven archiduquesa Margarita de My Life:

Matrimonio y descendencia 

Margarita Clementina contrajo matrimonio con el príncipe Alberto I de Thurn y Taxis, hijo menor del príncipe heredero Maximiliano de Thurn y Taxis y de su esposa, la duquesa Elena de Baviera, el 15 de julio de 1890 en Budapest. Margarita Clementina y Alberto tuvieron ocho hijos:

 Francisco José (21 de diciembre de 1893-13 de julio de 1971), 9º príncipe de Thurn y Taxis. Desposó a la princesa Isabel María de Braganza, hija del duque Miguel de Braganza.
 José Alberto (4 de noviembre de 1895-7 de diciembre de 1895).
 Carlos Augusto (23 de julio de 1898-26 de abril de 1982), 10º príncipe de Thurn y Taxis. Desposó a la princesa María Ana de Braganza, hija del duque Miguel de Braganza.
 Luis Felipe (2 de febrero de 1901-22 de abril de 1933), desposó a la princesa Isabel de Luxemburgo, hija del gran duque Guillermo IV de Luxemburgo.
 Max Emanuel (1 de marzo de 1902-3 de octubre de 1994).
 Isabel Elena (15 de diciembre de 1903-22 de octubre de 1976), desposó al margrave Federico Cristián de Meissen.
 Rafael Raniero (30 de mayo de 1906-8 de junio de 1993), desposó a la princesa Margarita de Thurn y Taxis; padre del príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis.
 Felipe Ernesto (7 de mayo de 1908-23 de julio de 1964), desposó a la princesa Eulalia de Thurn y Taxis.

Era una jinete apasionada y trabajaba como escultora. Se desempeñó como enfermera tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, y apoyó organizaciones benéficas a lo largo de su vida. También fue escultora en sus últimos años.

Regensburg le donó la Goldene Bürgermedaille en 1930, y su esposo ganó el premio ya en 1913. En 1950, junto con su marido, recibió el máximo reconocimiento que otorga la ciudad de Ratisbona; ambos se convirtieron en ciudadanos de honor de la ciudad.

Títulos y estilos 
6 de julio de 1870-15 de julio de 1890: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa Margarita Clementina de Austria.
15 de julio de 1890-22 de enero de 1952: Su Alteza Imperial y Real la princesa de Thurn y Taxis.
22 de enero de 1952-2 de mayo de 1955: Su Alteza Imperial y Real la princesa viuda de Thurn y Taxis.

Ancestros

Referencias 

Wolfgang Behringer : Thurn y Taxis. La historia de su puesto y sus empresas . Piper, Múnich, Zúrich 1990, ISBN 3-492-03336-9 .
Martin Dallmeier, Martha Schad : La casa principesca de Thurn y Taxis. 300 años de historia en imágenes . Friedrich Pustet, Ratisbona 1996, ISBN 3-7917-1492-9 .
Margarita. En: Brigitte Hamann (ed.): Los Habsburgo. Un diccionario biográfico. Piper, Múnich 1988, ISBN 3-492-03163-3 , página 281 y sig.
Max Piendl : La casa principesca de Thurn y Taxis. Sobre la historia de la casa y del Thurn und Taxis Post . Friedrich Pustet, Ratisbona 1981, ISBN 3-7917-0678-0 .

Casa de Habsburgo-Lorena
Princesas de Austria
Princesas de Thurn y Taxis